Адорье — деревня Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Вёскинской волости.

Расположена в 47 км к северо-востоку от райцентра, города Новоржев, и в 7 км к востоку от волостного центра, деревни Вёска.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 32 жителя.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Зареченской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района